Кремниц:

 Кремниц, Мита — немецкая писательница.
 старое название города Кремница.
 Кремниц — река в Германии.